Аба може да се отнася за:
 аба (плат) – дебел вълнен плат
 аба (дреха) – традиционна българска мъжка дреха

 Градове
 Аба (Нигерия)
 Аба (Унгария)

Вижте също 
 Абаджийство
 АББА